Svět motorů může být:

 Svět motorů (časopis) – český motoristický časopis vycházející od roku 1947
 Svět motorů (televizní pořad) – televizní pořad České televize, který se zabývá rallye a je vysílán od roku 2002